Anastacio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Anastácio (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Anastácio (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar